Västerhaninge kan syfta på:
 Västerhaninge är en tätort i och kommundel i Haninge kommun på Södertörn.
 Västerhaninge socken - en socken i Södermanland ingående i Sotholms härad.
 Västerhaninge distrikt - ett distrikt omkring Västerhaninge 2016–
 Västerhaninge landskommun - en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1971
 Västerhaninge församling - en äldre församling inom Stockholms stift –2002
 Västerhaninge-Muskö församling - den nya församlingen efter Västerhaninge församling 2002–
 Västerhaninge kyrka - en kyrkobyggnad inom Stockholm stift.
 Västerhaninge IF - en idrottsförening i Västerhaninge.
 Västerhaninge (pendeltågsstation) - en pendeltågsstation i Västerhaninge centrum.
 Västerhaninge-Tungelsta partiet - ett politiskt parti registrerat för val i Haninge kommun 1994-2005, sedan 2006, kallat Haninge Lokalparti.
 Västerhaninge församling (Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) – en församling av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Haninge kommun